Aguada (gemeente), een gemeente op Puerto Rico
Aguada (plaats), een plaats op Puerto Rico in de gelijknamige gemeente
Aguada (Colombia), een gemeente in Colombia